

Luoghi
In Canada:
 Coldwater, Ontario

Negli Stati Uniti d'America:
 Coldwater, Kansas
 Coldwater, Michigan
 Coldwater, Mississippi
 Coldwater, Missouri
 Coldwater, Ohio
Coldwater, Dallam County, Texas
Coldwater, Sherman County, Texas
Coldwater, Wood County, Texas
 Coldwater, Virginia Occidentale
 Coldwater Township, Butler County, Iowa
 Coldwater Township, Branch County, Michigan
 Coldwater Township, Isabella County, Michigan

Films
 Coldwater, film statunitense del 2013 diretto da Vincent Grashaw

Libri
 Coldwater, romanzo del 2001 di Mardi McConnochie